Grässjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grässjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (9,4 ha)
Stora Grässjön, sjö i Hylte kommun,  (8,27 ha)
Grässjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Grässjön (Pjätteryds socken, Småland, 627576-139432), sjö i Älmhults kommun, 
Grässjön (Pjätteryds socken, Småland, 628077-139645), sjö i Älmhults kommun,  (20,5 ha)
Grässjön (Vittaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (25,6 ha)
Grässjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Grässjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (0,8 ha)
Grässjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (44,8 ha)
Grässjön, Närke, sjö i Degerfors kommun,  (27,9 ha)
Grässjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (14,7 ha)
Grässjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,39 km²)
Grässjön (Holmedals socken, Värmland, 659835-128156), sjö i Årjängs kommun,  (11,7 ha)
Grässjön (Holmedals socken, Värmland, 659905-128229), sjö i Årjängs kommun,  (32 ha)
Grässjön (Sunne socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun och Sunne kommun,  (13,7 ha)
Grässjön (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (4,6 km²)
Lill-Grässjön, sjö i Krokoms kommun,  (52,7 ha)
Stor-Grässjön, sjö i Krokoms kommun,  (1,7 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn